Gamper ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Gamper (1850–1911), Frauenrechtlerin
 Alexander Gamper (* 1975), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Anna Gamper (* 1975), österreichische Juristin
 Arnold Gamper (1925–2007), österreichischer römisch-katholischer Priester, Theologe und Alttestamentler
 Eduard Gamper (1887–1938), österreichischer Psychiater
 Ferdinand Gamper (1957–1996), italienischer Serienmörder
 Florian Gamper (* 1972), deutscher Leichtathlet
 Gustav Gamper (1873–1948), Schweizer Maler und Schriftsteller
 Hans Gamper (Politiker) (1890–1970), österreichischer Politiker
 Heinz Gamper (* 1949), Südtiroler Zither-, Klavier- und Akkordeonspieler
 Hugo Gamper (1934–1979), italienischer Rechtsanwalt und Politiker aus Südtirol
 Joan Gamper (1877–1930), Schweizer Fußballspieler und Funktionär
 Josef Gamper (1856–?), österreichischer Mineraloge
 Karl Gamper (* 1949), österreichischer Autor, Coach und Dozent
 Martino Gamper (* 1971), italienischer Designer

 Norbert Gamper (* 1949), Südtiroler Theaterregisseur
 Patrick Gamper (* 1997), österreichischer Radrennfahrer
 Peter Gamper (* 1940), deutscher Leichtathlet
 Rudi Gamper (* 1942), Südtiroler Journalist
 Sergei Fjodorowitsch Gamper (1859–1911), russischer Arzt 

siehe auch:
 Gamper & Dadoni, ein deutsches DJ- und Musikproduzenten-Duo